Чернещина () — село,
Ордановский сельский совет,
Диканьский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321084208. Население по переписи 2001 года составляло 276 человек.

Географическое положение 
Село Чернещина находится на правом берегу реки Великая Говтва,
выше по течению на расстоянии в 1.5 км расположено село Ордановка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Андренки.

История 
 1977 — дата основания.

Экономика

Примечания